Goose Creek kan syfta på:

Geografi

USA 

 Goose Creek, Kentucky, ort, Jefferson County, 
 Goose Creek, South Carolina, ort, Berkeley County, 

Robotskapade USAförgreningar